Escuredo puede referirse a:

Divisiones administrativas 
 Escuredo (León), localidad del municipio de Quintana del Castillo, provincia de León.
 Escuredo (Zamora), localidad del municipio de Rosinos de la Requejada, provincia de Zamora.

Personas 
 Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía.

Véase también 
 Escuredos, localidad en la Provincia de Orense.